Ten artykuł jest o demograficznych cechach populacji Brytyjskich Wysp Dziewiczych, w tym gęstości zaludnienia, pochodzeniu etnicznym, poziomie edukacji, zdrowiu publicznym, statusie ekonomicznym, przynależności religijnej i różnych innych aspektach.

Ludność 
W lipcu 2009 roku szacowana liczba ludności Brytyjskich Wysp Dziewiczych wynosiła 24 491. W 2003 roku 21,9% ludności było w wieku poniżej 15 lat (mężczyźni 2 401; kobiety 2 358), 73,1% między 15 a 64 rokiem życia (mężczyźni 8 181; kobiety 7 709), a 5% powyżej 64 lat (mężczyźni 578; kobiety 503). 40% ludności mieszkało w miastach, z 1,7% rocznym tempem urbanizacji. W 2014 roku dzietność wynosiła 1,25

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródło

Zdrowie 
W 2009 roku wskaźnik umieralności niemowląt na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych wyniósł 14,65/1000 urodzeń (16,61/1000 dla kobiet, i 12,58/1000 dla mężczyzn). Oczekiwana długość życia przy urodzeniu to 77,26 lat (76,03 lat dla mężczyzn i 78,55 lat dla kobiet).

Grupy etniczne 
Według spisu ludności z 2001 roku 82% mieszkańców Brytyjskich wysp Dziewiczych jest pochodzenia afrykańskiego, 5,9% to osoby o mieszanej etniczności, biali stanowią 6,8% a Indusi 3%.

Edukacja 
Oficjalnym językiem Brytyjskich Wysp Dziewiczych jest angielski. W 1991 roku, 97,8% z osób w wieku od 15 lat i starszych potrafiło czytać i pisać. Wydatki na edukację stanowiły 3,7% ogólnej wartości PKB w 2006 roku.

CIA World Factbook 
Źródło
Populacja

33 454 (2015)

Powierzchnia

151 km²

Gęstość zaludnienia

221,55 osób/km²

Struktura ludności

0-14: 17,01% (mężczyźni: 2 798, konbiety: 2 891)

15-24: 14,14% (mężczyźni: 2 255, konbiety: 2 476)

25-54: 49,64% (mężczyźni: 7 840, konbiety: 8 767)

55-64: 10,97% (mężczyźni: 1 797, konbiety: 1 872)

65+: 8,24% (mężczyźni: 1 343, konbiety: 1 415) (2015)

Czysty współczynnik migracji

17,28 migrantów/1000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja

ludność miejska: 46,2% ogółu ludności (2015)

tempo urbanizacji: 1,8% roczne tempo zmian (2010-15.)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
12,98 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
14,79 zgonów/1 000 żywych urodzeń

kobiety:
11,09 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
78,46 lat

mężczyźni:
77,12 lat

kobiety:
79,87 lat (2015)

Dzietność

1,26 urodzeń/na kobietę (2015)

HIV/AIDS (2015)

brak danych

Przypisy 

Demografia według państw
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjskie Wyspy Dziewicze